Harrison School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harrison School (Missouri), ID-Nr. 07000703
 Harrison School (Virginia), ID-Nr. 82004592